Киприя:
 Киприя — посёлок железнодорожной станции в Хвойнинском районе Новгородской области России;
 Киприя — железнодорожная станция Октябрьской железнодорожной станции.

См. также 
 (669) Киприя — астероид